Тоффоли (, ) — португальская и итальянская фамилия. Известные носители:
 Тоффоли, Луис Карлос (1964—2016), также известный под именем Гаушо — бразильский футболист, центрфорвард.
 Тоффоли, Тайлер (род. 1992) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Тоффоли, Элиза (род. 1977) — итальянская певица и автор песен, выступающая под сценическим именем Элиза